György Szántó ist der Name folgender Personen:

* György Szántó (Schriftsteller) (1893–1961), ungarischer Schriftsteller und Künstler 
 György Szántó (Mediziner) (1907–1982), ungarischer Chirurg 
 György Szántó (Historiker) (1915–1998), ungarischer Historiker und Politikwissenschaftler 
 György Szántó (Journalist) (1930–1983), ungarischer Journalist 
 György Tibor Szántó (* 1952), ungarischer Historiker